Custódia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Custódia (ort), Pernambuco, 
 Custódia (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar